Le nom de révolution de février peut désigner :

 la révolution française de février 1848 ;
 la révolution russe de février 1917 ;
 la révolution ukrainienne de février 2014 ;
 la Révolution de février, gratte-ciel résidentiel de Iekaterinbourg.